La Coppa delle nazioni africane Under-20, conosciuta come Coppa d'Africa Under-20 e già nota come campionato africano giovanile o campionato africano Under-20, è la maggiore competizione continentale calcistica per nazionali africane Under-20. Si tiene ogni due anni e le migliori quattro squadre di ogni edizione si qualificano per il Mondiale Under 20.

Risultati

Medagliere per nazioni

Voci correlate
CAF
Coppa delle Nazioni Africane

Collegamenti esterni 
 

 
Competizioni calcistiche africane